WWE Undressed è un film documentario e servizio fotografico prodotto dalla World Wrestling Entertainment. E' il quarto capitolo dedicato alle Divas della WWE ed è uscito il 26 settembre 2002 e in formato DVD il 22 ottobre 2002 distribuito da Silver Vision.

Trama 
Il documentario illustra le divas Trish Stratus, Molly Holly, Linda Miles, Terri Runnels, Nidia, Torrie Wilson, Jackie Gayda, Victoria, Jacqueline, Ivory, Jazz, Dawn Marie e Stacy Keibler in un servizio fotografico a Times Square. Inoltre nel documentario, è presente anche il Golden Thong Award ("Premio del perizoma d'oro"), una sfilata tra le divas vinto da Torrie Wilson.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi